A Horgászok a Kukori és Kotkoda című rajzfilmsorozat második évadjának tizenkettedik része.

Cselekmény

Alkotók 
 Írta: Bálint Ágnes
 Tervezte és rendezte: Mata János
 Zenéjét szerezte: Lovas Ferenc
 Operatőr: Csepela Attila
 Segédoperatőr: Körmöci Judit
 Hangmérnök: Bársony Péter
 Vágó: Hap Magda
 Vágóasszisztens: Gyöpös Kati
 Háttér: Ruttka Ferenc
 Mozdulattervező: Pál Emmi
 Rajzolták: Nyírő Erzsébet, Szabados Mária
 Asszisztens: Bende Zsófi
 Színes technika: Dobrányi Géza
 Gyártásvezető: Szigeti Ágnes
 Produkciós vezető: Gyöpös Sándor, Kunz Román
Készítette a Magyar Televízió megbízásából a Pannónia Filmstúdió

Szereplők 
 Kukori: Márkus László
 Kotkoda: Psota Irén
 Kopasznyakú: Szuhay Balázs
 Szöcske: Kóti Kati
 Varjú: Bánhidi László
 Harcsa: Horváth Pál

Források 

Kukori és Kotkoda (2. évad)